Кушакевич — фамилия:

 Кушакевич, Алексей Ефимович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 9 сентября 1915.
 Кушакевич, Иван Матвеевич — Георгиевский кавалер; поручик; № 9269; 26 ноября 1853, вице-адмирал с 1878.
 Кушакевич, Серафим Александрович — советский инженер-металлург, кандидат технических наук.